Яннік Зайденберг (,  11 січня 1984, Філлінген-Швеннінген) — німецький хокеїст, крайній нападник клубу ДХЛ «Ред Булл». Гравець збірної команди Німеччини.

Молодший брат хокеїста НХЛ Денніса Зайденберга.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року виступами за дочірню команду «Адлер Мангайм» у четвертій Бундеслізі. У сезоні 2001–02 Яннік дебютував в основному складі «орлів». Через три роки один сезон захищав кольори команди «Медисин-Гат Тайгерс».

Після повернення до Німеччини, один сезон провів у складі «Кельнер Гайє», а ще роком пізніше перебрався до «ЕРК Інгольштадт», де відіграв чотири сезони. 

Влітку 2009 Зайденберг повернувся до рідного клубу «Адлер Мангайм», де провів наступні чотири роки.

29 квітня 2013 Яннік уклав дворічний контракт з мюнхенською командою ДХЛ «Ред Булл».

Був гравцем молодіжної збірної Німеччини, у складі якої брав участь у 25 іграх. У складі національної збірної команди Німеччини срібний призер зимових Олімпійських ігор 2018.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Німеччини в складі «Ред Булл» — 2016, 2017, 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 

 

німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Призери зимових Олімпійських ігор 2018
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Ред Булл» (Мюнхен)
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Уродженці Філлінген-Швеннінгена
Нагороджені Срібним лавровим листом